El término Domingo puede referirse a:

 Domingo, día de la semana.
 Domingo, también Domínico, nombre de pila derivado del latín Dominicus, significando hijo del señor;
 ￼￼Domingo￼￼, apellido de persona:
 Plácido Domingo (1941-), cantante lírico (tenor) y director de orquesta español;
 Francisco Domingo (1842-1920) pintor español;
 Santo Domingo de Guzmán (España; 1170 – Italia; 1221), santo, fundador de la Orden de Predicadores, más conocidos como dominicos – Festividad: 6 de agosto;
 Santo Domingo de la Calzada (España; 1019 – 1109), santo, patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos – Festividad: 12 de mayo;

 Domingo (1967), álbum de Caetano Veloso y Gal Costa.
 Domingo (1995), álbum de Titãs:
 Domingo (1995), canción de Titãs.

Presidentes de estado 

 Juan Domingo Perón;
 Domingo Faustino Sarmiento;